Verneuil ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Verneuil (1856–1913), französischer Chemiker, welcher der synthetischen Herstellung von Edelsteinen zum Durchbruch verhalf
 Édouard de Verneuil (1805–1873), französischer Geologe
 Ferry de Verneuil, bretonischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Gaya Verneuil (* 1989), französische Schauspielerin
 Henri Verneuil (1920–2002), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Henri de Bourbon, duc de Verneuil (1601–1682), natürlicher Sohn Heinrichs IV., Bischof von Metz, Herzog und Pair von Frankreich
 Louis Verneuil (1893–1952) französischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Louise Verneuil (* 1988), korsische Singer-Songwriterin
 Raoul de Verneuil (1899–1975), peruanischer Komponist und Dirigent

Verneuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Verneuil (Charente) im Département Charente
 Verneuil (Cher) im Département Cher
 Verneuil (Marne) im Département Marne
 Verneuil (Nièvre) im Département Nièvre

mit Namenszusatz:
 Verneuil-en-Bourbonnais im Département Allier
 Verneuil-en-Halatte im Département Oise
 Verneuil-Grand im Département Meuse
 Verneuil-le-Château im Département Indre-et-Loire
 Verneuil-l’Étang im Département Seine-et-Marne
 Verneuil-Moustiers im Département Haute-Vienne
 Verneuil-Petit im Département Meuse
 Verneuil-sous-Coucy im Département Aisne
 Verneuil-sur-Avre im Département Eure (Schlacht von Verneuil)
 Verneuil-sur-Igneraie im Département Indre
 Verneuil-sur-Indre im Département Indre-et-Loire
 Verneuil-sur-Seine im Département Yvelines
 Verneuil-sur-Serre im Département Aisne
 Verneuil-sur-Vienne im Département Haute-Vienne
 Moussy-Verneuil im Département Aisne

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Verneuil-sur-Avre